Поступательное движение () — античавистская прогрессивная политическая партия в Венесуэле, основанная бывшими членами партии «За социальную демократию» (ПОДЕМОС), Отечества для всех и Единой Социалистической партии Венесуэлы в июне 2012 года. Нынешний генеральный секретарь партии — Хуан Хосе Молина.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии, основанные в 2012 году
Политические партии Венесуэлы
Левоцентристские партии